Wyścig na 1500 metrów stylem dowolnym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został w dniach 22-23 maja. Wzięło w nim udział 23 sportowców z 16 krajów.

Terminarz

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 22 maja o godzinie 10:54. Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami. Na tym etapie rozgrywek dwoje pływaków pobiło rekord kraju. Byli to: Słowak Richard Nagy (15:30.77) oraz Islandczyk Anton Sveinn McKee (15:39.63).

Finał 
Finał odbył się 23 maja o godzinie 17:02.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012